Barnsley (bedrijf), een Engelse bedstee- en motorfietsen-fabrikant
Barnsley (district), een Engels district
Barnsley (South Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap South Yorkshire
Barnsley FC, een Engelse voetbalclub